Koppal (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Koppal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Koppal